Cavaria con Premezzo, gemeente in Italië
 Çavaria, Belgische koepel van holebi-verenigingen
Cavaria (geslacht), een monotypisch geslacht van mosdiertjes uit de familie van de Plagioeciidae